

Onomastica
Narsete – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Narsete – generale bizantino vissuto tra il 478 e il 574
Narsete di Persia – re sasanide della Persia dal 293 al 302
Narsete – figlio (o fratello?) del re sasanide Sapore II, che morì in battaglia contro i Romani nel 326/327
Narsete – magister militum dal 591 al 603
Narsete Persarmeno – generale bizantino, fratello di Arazio
Narsete il Grande – catholicos d'Armenia e di tutti gli armeni, santo
Narsete Claiense – detto il Grazioso, poeta e teologo armeno (1100 circa – 1173)
Narsete Lampronese – teologo armeno, nipote del precedente (1153-1198)
Narsete – nome di due dei santi martiri persiani
Narsete Pietro XIX – patriarca della Chiesa armeno-cattolica